Puebla este un nume propriu din limba spaniolă, care se poate referi la diferite entități administrative din

Mexic 

 Puebla (stat Mexic), una din cele 31 de entități federale ale Mexicului
 Puebla, Puebla, oraș și capitală a statului omonim
 Bătălia de la Puebla, care a avut loc la 5 mai 1862, lângă orașul Puebla a consfințit o victorie a forțelor militare mexicane împotriva forțelor franceze invadatoare

Spania 

 Puebla de Albortón, orășel din provincia Zaragoza, Aragon
 Puebla de Alcocer, orășel din provincia Badajoz, Extremadura
 La Puebla de Alfindén, municipalitate din provincia Zaragoza, Aragon
 Puebla de Almenara, orășel din provincia Cuenca, Castile-La Mancha
 La Puebla de Almoradiel, municipalitate din provincia Toledo, Castile-La Mancha
 Puebla de Arenoso, municipalitate din comarca Alto Mijares, Castellón, din Comunitatea Valencia
 La Puebla de Arganzón, municipalitate din provincia Burgos, Castile y León
 Puebla de Azaba, orășel din provincia Salamanca, Castile y León
 Puebla de Beleña, municipalitate din provincia Guadalajara, Castile-La Mancha
 La Puebla de Castro, municipalitate din provincia Huesca, Aragon
 La Puebla de Cazalla, orășel din provincia Sevilla
 Puebla de Don Fadrique, municipalitate din provincia Granada
 Puebla de Don Francisco, municipalitate din provincia Cuenca, Castile-La Mancha
 Puebla de Don Rodrigo, municipalitate din Ciudad Real, Castile-La Mancha
 Puebla de Guzmán, orășel din provincia din provincia Huelva
 La Puebla de Híjar, orășel din provincia Teruel, Aragón
 La Puebla de los Infantes, orășel din provincia Sevilla
 Puebla de Lillo, orășel din provincia León, Castile y León
 Puebla del Maestre, municipalitate din provincia Badajoz, Extremadura
 La Puebla de Montalbán, orășel din provincia Toledo, Castile-La Mancha
 Puebla de Obando, orășel din provincia Badajoz, Extremadura
 Puebla de Pedraza, orășel din provincia Segovia, Castile y León
 Puebla del Príncipe, municipalitate din Ciudad Real, Castile-La Mancha
 Puebla del Prior''', orășel din provincia Badajoz, Extremadura
 Puebla de la Reina, municipalitate din provincia Badajoz, Extremadura
 La Puebla del Río, orășel din provincia Sevilla
 Puebla del Salvador, orășel din provincia Cuenca, Castile-La Mancha
 Puebla de Sanabria, orășel din provincia Zamora
 Puebla de Sancho Pérez, municipalitate din provincia Badajoz, Extremadura
 Puebla de San Medel, municipalitate din provincia Salamanca, Castile y León
 Puebla de San Miguel, municipalitate din comarca Rincón de Ademuz din Comunitatea Valencia
 La Puebla de Valdavia, municipalitate din provincia Palencia, Castile y León
 Puebla de Valles, orășel din provincia Guadalajara, Castile-La Mancha
 La Puebla de Valverde, orășel din provincia Teruel, Aragón
 Puebla de Yeltes, sat și municipalitate din provincia Salamanca, comunitatea autonomă Castile-Leon

 Alte localități 

 La Puebla'', statul , un loc de recensământ desemnat de USCB) din comitatul Santa Fe, Statele Unite

Nume proprii